Nuria Llagostera Vives (ur. 16 maja 1980 na Majorce) – hiszpańska tenisistka.

Kariera tenisowa 
Vives jako zawodowa tenisista występowała w latach 1996–2013.

Ma w swoim dorobku dwa wygrane turnieje singlowe WTA (Rabat w 2005 i Bogota w 2008) oraz szesnaście deblowych. W rozgrywkach ITF wygrała jedenaście imprez singlowych i pięć deblowych.

11 listopada 2013 Międzynarodowa Federacja Tenisowa ogłosiła dyskwalifikację Hiszpanki w związku z wykryciem podczas turnieju w Stanford w jej organizmie metamfetaminy będącej stymulantem. Termin upłynięcia dwuletniej kary wyznaczono na 7 września 2015.

Historia występów wielkoszlemowych 
 Legenda

Występy w grze pojedynczej

Występy w grze podwójnej

Występy w grze mieszanej

Finały turniejów WTA

Gra pojedyncza 3 (2-1)

Gra podwójna 27 (16–11)

Występy w Turnieju Mistrzyń

W grze podwójnej

Turnieje rangi ITF

Gra pojedyncza 13 (11-2)

Gra podwójna 10 (5-5)

Występy w igrzyskach olimpijskich

Gra pojedyncza

Gra podwójna

Przypisy

Bibliografia 

Hiszpańskie tenisistki
Urodzeni w 1980
Hiszpańscy olimpijczycy
Tenisiści ukarani dyskwalifikacją
Ludzie urodzeni w Palma de Mallorca